Mingde kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mingde Manzu Xiang, socken, Liaoning, 
 Mingde (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Mingde (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar